Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1939 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 8 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Jadwiga Jędrzejowska et Simonne Mathieu battent Alice Florian et Hella Kovac en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1939
France Double dames
Sport en France en 1939
Sport en juin 1939